Jukka Virtanen est un nom pouvant désigner:

 (1933-2019), auteur et artiste finlandais
 (né en 1959), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi

Virtanen, Jukka